Le terme ligne 54 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Métro 
 Ligne 54 du métro d'Amsterdam

Métro léger 
 Ancien indice de la ligne M4 du métro léger de Charleroi jusqu'au .

Tramway 
 Ligne 54 du tramway vicinal d'Anvers ;
 Ligne 54 du tramway vicinal de Charleroi ;
 Ligne 54 de l’ancien tramway d'Île-de-France.

Trolleybus 
 Ligne 54 du Trolleybus de Bruxelles ;
 Ligne 54 du Trolleybus de Moscou.

Voie ferrée 
 Ligne 54, une ligne de chemin de fer belgo-hollandaise reliant Malines à Terneuzen via Saint-Nicolas.

Voir aussi 
 
 54 (nombre)

54